Albert De Roover (1892-1978), peintre belge
 Albert ou Bart De Roover (1967-), footballeur et entraîneur belge 
 Carlo De Roover (1900-1986), peintre belge
 Frans De Roover (1854-1912), politicien belge
 Jul De Roover (1913-2010), architecte belge
 Hendrik de Roover (1915-2000), militant esperantiste belge
 Marcel de Roover (1890-1971), industriel belge
 Peter De Roover (1962-), politicien belge
 Raymond de Roover (1904-1972), économiste belgo-américain
 Sepp De Roover (1984-), footballeur belge